100 m stylem klasycznym mężczyzn – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i półfinały miały miejsce 6 grudnia, a finał 7 grudnia.

Mistrzem świata został Niemiec Marco Koch, który uzyskał czas 56,77. Srebrny medal zdobył Władimir Morozow z Rosji (57,00). Brąz wywalczył reprezentant Włoch Fabio Scozzoli (57,04).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 12:10 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się o 19:34 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 18:58 czasu lokalnego.

Przypisy 

M